Montesquiou ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Montesquiou im Département Gers

einer französischen Adelsfamilie:

 den Montesquiou aus der Gascogne

und ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Pierre de Montesquiou-Fézensac (1739–1798), französischer Politiker, General, Autor, Übersetzer
 Blaise de Montesquiou (1502–1577), französischer Historiker, Armeekommandant und Marschall von Frankreich (1574–1577)
 François Xavier de Montesquiou-Fézensac (1756–1832), französischer Geistlicher und Politiker
 Pierre de Montesquiou d’Artagnan (1640–1725), Marschall von Frankreich
 Robert de Montesquiou (1855–1921), französischer Schriftsteller